

Prénom 
Hana est un prénom arabe, kurde et japonais

Patronyme 

 Bert Hana (1982-), acteur, réalisateur et metteur en scène néerlandais

Toponyme 

 Hana  est une localité à Hawai
 Hana était une cité mésopotamienne

Autres 
 Hana (film, 2006)
 Hana (chanson)
 Hana est un kanji, voir 花
 HANA est une base de données, voir SAP (progiciel) et